La saison 2016-2017 de Super Division B est la  du championnat d'Algérie de basket-ball D2.

Histoire

Clubs participants

phase groupe  A 

|

|}

phase Groupe B 

|

|}

phase Poule pour l'accession 

|

|}

Tournoi pour l'accession au super division A 

|

|}

Tournoi play-off à Mascara

phase pour le maintien

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
 goalzz.com

Autres références 

2016-2017 D2
Basket-ball M2
Algérie M2